de luchtpijp of trachea bij zoogdieren en vogels, zie: luchtpijp.
 een soortgelijk buisjesstelsel bij insecten, zie: trachee (insecten).
 een deel van het xyleem bij planten, zie: houtvat
 een geslacht van nachtvlinders uit de familie van de uilen, zie: Trachea (geslacht)